Monument Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Monument Square Historic District (Charlestown, Boston, Massachusetts), NRHP-ID: 87001128
 Monument Square Historic District (Jamaica Plain, Boston, Massachusetts), NRHP-ID: 90001536
 Monument Square Historic District (Worcester County, Massachusetts), NRHP-ID: 82004474
 Monument Square Historic District (New Hampshire), NRHP-ID: 84002512